kiwok (kiwak) – wskaźnik brań używany w wędkarstwie podlodowym
 kiwon (kiwak) – pompa służąca do pompowania ropy naftowej
 wobbler (kiwak) – rodzaj materiału reklamowego